A International Soccer League de 1961 foi a segunda edição da International Soccer League. Foi realizada em 1961 nos Estados Unidos.

Times Participante

Final

Classificação Final

Campeão

Competições internacionais de futebol